Вильясур-де-Эррерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 87,84 км². Население — 290 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса